TLC:
 TLC (группа) — американская женская хип-хоп и ритм-н-блюзовая группа, образованная в 1990 году.
 TLC (телеканал) — развлекательный телевизионный канал семейства Discovery, адресованный женской аудитории.
 The Learning Company — американская компания объединяющая производителей и издателей программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, основанная в 1980 году.
TLC — тип матча в рестлинге.
 WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs — рестлинг-шоу, проводимое WWE.
 Разговорное сокращение от Toyota Land Cruiser.